Gondomar steht für:
 Gondomar, eine Stadt im Norden Portugals.
 Gondomar (Guimarães), Ort und ehemalige Gemeinde im Kreis Guimarães (Portugal).
 Gondomar (Vila Verde), Ort und ehemalige Gemeinde im Kreis Vila Verde (Portugal).
 Gondomar (Spanien), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Pontevedra (Galicien).
 Gondomar SC, ein Fußballverein aus der portugiesischen Stadt Gondomar.